Barrera kan syfta på följande:
 Antonio Imbert Barrera, dominikansk general
 María Canals Barrera (född Maria Pilar Canals), amerikansk skådespelerska
 Marco Antonio Barrera, mexikansk boxare som erövrat VM-titlar i tre olika viktklasser
 Pablo Barrera (fullständigt namn Pablo Edson Barrera Acosta), mexikansk fotbollsspelare
 Rodrigo Barrera, chilensk före detta professionell fotbollsspelare